Тутэжошичжуцзю (, личное имя неизвестно — шаньюй хунну с 172 года по 178 год.

Правление 
В 177 шаньюй и пристав Цзян Минь вышли из Яньмэня с войском для войны с Таньшихуаем и были им разгромлены. В 178 шаньюй умер.

См. также 
 Хунно-китайские войны

Хуннские шаньюи